Питер Бётке (англ. Peter J. Boettke; род. 3 января 1960, США) – американский экономист, представитель австрийской школы. В настоящее время работает в Университете Джорджа Мэйсона, является директором углубленной философской программы имени Фридриха Хайека.

Биография 
В 1983 году окончил Grove City College, округ Мерсер, штат Пенсильвания, и получил степень бакалавра экономики.

С середины 1990-х годов Бетке стал директором летнего семинара по учениям австрийской школы, до этого данную должность занимал Израэль Кирцнер.

В 1998 году стал редактором "Обзора австрийской экономики". "Обзор австрийской экономики" был основан Мюрреем Ротбардом в середине 1980-х годов для развития и продвижения австрийской школы. 

Бетке также имеет награды за свою преподавательскую деятельность. Помимо экономики, Бетке также является участником программы российских учений.  Является фанатом спорта - студенческого баскетболла, профессионального тенниса и бейсбольной команды New York Yankees.

Публикации П. Бетке 
Все указанные публикации можно найти на сайте Mises Institute

Boettke P. (2001) Calculation and Coordination: Essays on Socialism and Transitional Political Economy

Boettke P., Coyne C. (2004) The Forgotten Contribution: Murray Rothbard on Socialism in Theory and in Practice

Coyne C., Boettke P. (2014) The Role of the Economist in Economic Development

Boettke P. (2002) Relevance as a Virtue in Economics

Boettke P. (2005) Newly Minted PhDs

Публикации о взглядах П. Бетке (а также других экономистов) 
Все указанные публикации можно найти на сайте Mises Institute

Gordon D. (2016) Boettke on Rothbard and Libertarianism

Klein P. (2017) Boettke, Rizzo, Klein, and Sautet on Kirzner

Bluemen R. (2011) Boettke: Kids, Don't Try AE At Home

Shenoy S. (2007) Boettke v. Salerno v. White v. .....

Gordon D. (2012) Lifeless Formalism vs. Living Economics

Foss N. (2017) The Austrians, the Mainstream, and "Mainline" Economics

Salerno J. (2009) There you go again, Pete

Salerno J. (2007) A Fairy Tale of the Austrian Movement

Catalan J. (2011) The Role of Ideas in the Great Stagnation

Примечания 

Родившиеся 3 января
Родившиеся в 1960 году
Австрийская школа
Экономисты США
Выпускники Колледжа Гроув-Сити